PLR est un sigle de trois lettres, qui signifie :

Droit 
 Plan local de redynamisation, en France.

Médecine  
 pupillary light reflex (PLR), en français réflexe photomoteur ou réflexe pupillaire.

Musique 
 Psycho+Logical-Records, un label discographique indépendant américain.

Partis politiques 
 Parti libéral-radical, parti politique suisse ;
 Parti libéral-réformateur, parti politique moldave ;
 Parti libéral-réformateur, parti politique roumain ;
 Pour La Réunion, parti politique réunionnais.

Transports 
 Berliet PLR, un autobus du constructeur français Berliet ;
 Métro léger de Pittsburgh (Pittsburgh Light Rail).